Chavannes-sur-Reyssouze é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Chavannes-sur-Reyssouze apresentava uma população de 648 habitantes, distribuídos por 328 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain